Улица Кошурникова  — улицы в разных городах Российской Федерации, названные в честь инженера-изыскателя А. М. Кошурникова.

 Улица Кошурникова — улица в Новосибирске;
 Улица Кошурникова — улица в Томске.